USS Abarenda wurden zwei Schiffe der United States Navy genannt.

 Die erste USS Abarenda (AC-13) war ein Kohlenschiff, das 1898 von der US Navy requiriert wurde und bis 1926 in Militärdienst blieb.
 Die zweite USS Abarenda (IX-131) war ein Tankschiff, das 1944 von der US Navy requiriert wurde und bis 1946 in Militärdienst blieb.

Abarenda